Antonopoulos est un patronyme grec porté notamment par :

  (né en 1947), acteur grec, voir Safe Sex (film)
 Andreas Antonopoulos (né en 1972), entrepreneur technologique et militant pour le Bitcoin
  (né en 1932), acteur grec
  (1805-1887), maire de Patras
  (1753-1812), saint de l'Église orthodoxe
 Carla Antonopoulos (née en 2001), nageuse sud-africaine
  (mort en 1880), homme politique grec
 Dimítrios Antonópoulos, combattant de la guerre d'indépendance grecque et homme politique
  (1954-2011), hagiographe et compositeur grec
 , footballeur grec
 Geórgios Antonópoulos (1800-1865), combattant de la guerre d'indépendance grecque et homme politique
  (1810-1882), maire de Patras
  (mort en 1821), évêque de Kozani et Thessalonique, saint de l'Église orthodoxe
 Kareen Antonn (née Antonopoulos en 1980), chanteuse française
 , diplomate et homme politique grec
  (né en 1974), batteur américain du groupe Leaves' Eyes
  (1821-1891), juriste et homme politique grec
  (1920-2010), philologue grec

Patronyme grec